A Different World (televisieserie), een sitcom op NBC
A Different World (Bucky Covington) , een nummer van Bucky Covington
Different World (Iron Maiden), een nummer van Iron Maiden
Different World (album), een album van Uriah Heep
Different Worlds, een tijdschrift over roleplaying games
Different Worlds: The Definitive Vandenberg , een compilatiealbum van Vandenberg